Coenonympha maritima är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1929. Coenonympha maritima ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
maritima